El Jagüel puede hacer referencia a:

 El Jagüel, ciudad de la Argentina;
 Country Club El Jagüel, urbanización ubicada en Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Estación El Jagüel, estación de ferrocarril en El Jagüel, Argentina;
 Parque El Jagüel, parque y antiguo aeródromo de la ciudad de Punta del Este, Uruguay;
 Aeropuerto Departamental El Jagüel, aeropuerto de Punta del Este, Uruguay;
 Camino del Jagüel, ciudad de la Argentina.